Henrik Gahn kan syfta på:

* Henrik Gahn den äldre (1747–1816), svensk läkare
 Henrik Gahn den yngre (1820–1874), svensk kemist och industriman
 Henric Gahn (1820–1901), svensk bruksägare och riksdagsman